La saison 2010-2011 du SCO Angers voit le club évoluer en championnat de France de football de Ligue 2.



Effectif du SCO 2011-2012 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Milieux
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Attaquants
|-

Stade Jean Bouin

Résultats

Ligue 2

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Buteurs

Cartons jaunes

Cartons rouges 

Angers
Angers
Saison du SCO Angers